The Very Best of the Blues Brothers – album wydany przez Blues Brothers Band w 1995 roku.

Lista utworów 
 Everybody Needs Somebody to Love
 Gimme Some Lovin'''
 Think Soul Man Soul Finger/Funky Broadway She Caught the Katy Theme from Rawhide Sweet Home Chicago Shake a Tail Feather Hey Bartender Messin' with the Kid Opening: I Can't Turn You Loose (I Got Everything I Need) Almost The Old Landmark Minnie the Moocher Green Onions Guilty Riot in Cell Block Number Nine Shot Gun Blues "B" Movie Box Car Blues Peter Gunn Theme Closing: I Can't Turn You Loose''

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy bluesowe
Albumy rhythmandbluesowe
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 1995